José Falcão ist der Name folgender Personen:

* José Francisco Falcão de Barros (* 1965), brasilianischer Priester, römisch-katholischer Bischof
 José Freire Falcão (1925–2021), brasilianischer Kardinal, Erzbischof von Brasília